Грефрат:

 Грефрат — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Грефрат — административный округ города Золинген, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.